Sineus e Truvor – eroi leggendari russi dell'VIII secolo
 Emilio Sineo – avvocato e politico italiano
 Riccardo Sineo – politico italiano